

Musica 
 Andrea – album di Andrea Bocelli del 2004
 Andrea – album di Andrea Mirò del 2005
 Andrea – canzone di Fabrizio De André contenuta nell'album Rimini del 1978
 Andrea – singolo di Bresh del 2022

Persone 
 Andrea – apostolo e santo
 Andrea – medico greco antico
 Andrea – vescovo di Torino nell'VIII secolo
 Andrea – vescovo di Firenze nel IX secolo
 Andrea – vescovo di Lodi nel X-XI secolo
 Andrea – cantante bulgara
 Andrea, duca di York – principe del Regno Unito, figlio di Elisabetta II
 Andrea di Grecia – figlio di Giorgio I di Grecia

Altro 
 Andrea – nome proprio di persona italiano maschile

Pagine correlate 
 Sant'Andrea (disambigua)
 Andrea I